Alfred Poell peut désigner :
 Alfred Poell (1867-1929), peintre autrichien ;
 Alfred Poell (1900-1968), baryton autrichien.